Dem Internationalen Transporter-Konsortium (International Transporter Consortium) gehören Wissenschaftler aus dem akademischen Bereich, aus der Industrie und aus den Zulassungsbehörden vieler Länder an. Ziel ist es, das Verständnis für die Biologie von Membrantransportern zu erweitern und hierdurch die Entwicklung von Medikamenten zu unterstützen und zu verbessern.

Membrantransporter werden zunehmend als wichtige Determinanten der Pharmakokinetik erkannt; sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Absorption und Verteilung körpereigener Substanzen und vieler Arzneimittel im Körper. Die Ergebnisse der ersten Tagung des Internationalen Transporter-Konsortiums (ITC) in Bethesda, MD, USA, im Jahre 2008 dienten der Identifizierung von wichtigen Membrantransportern, die bei der Absorption im Darm und bei der Verteilung von Arzneimitteln und körpereigenen Substanzen im Körper eine Rolle spielen. Weiterhin wurden Methoden zur Charakterisierung der Transportproteine, die Wechselwirkungen mit Arzneimittel und die Entwicklung von Kriterien für die Durchführung von klinischen Studien zu Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln diskutiert und veröffentlicht. Die Ergebnisse weiterer Tagungen und Stellungnahmen des Internationalen Transporter-Konsortiums, insbesondere zu methodischen Fragen und zur klinischen Bedeutung einzelner Transportproteine, werden fortlaufend diskutiert und veröffentlicht.

Einzelnachweise 

Organisation (Wissenschaft)